Huerta Grande kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Huerta Grande, Argentina, Córdoba,

Mexiko 

 Huerta Grande, Dolores Hidalgo, 
 Huerta Grande, Pénjamo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar